Ytterjärna kan syfta på:

 Ytterjärna – en tidigare småort i Södertälje kommun
 Ytterjärna socken – en  socken i Södermanland
 Ytterjärna landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Ytterjärna församling – en församling i Strängnäs stift
 Ytterjärna kyrka – en kyrkobyggnad i Ytterjärna
 Ytterjärna distrikt – ett distrikt i Södertälje kommun och Stockholms län 2016–